Dominika Cibulková era la detentrice del torneo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Barbora Strýcová ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Magdaléna Rybáriková con il punteggio di 6–4, 6–1.

Testa di serie 

 Magdaléna Rybáriková (finalista)
 Barbora Strýcová (campionessa)
 Kiki Bertens (primo turno)
 Anett Kontaveit (primo turno)

 Sorana Cîrstea (quarti di finale)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Tatjana Maria (quarti di finale)
 Monica Niculescu (primo turno, ritirata)

Wildcard 

  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)

 Barbara Haas (primo turno)

Qualificate 

  Mihaela Buzărnescu (semifinali)
  Jana Fett (secondo turno)

 Viktória Kužmová (secondo turno)
 Viktoriya Tomova (secondo turno)

Lucky loser 

  Naomi Broady (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2017